Die Mamut English Open 2005 fanden vom 15. bis 21. August 2005 in Sheffield im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 45.000 US-Dollar dotiert.
 
Vorjahressieger war Lee Beachill, der im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Nick Matthew ausschied. Matthew unterlag im Endspiel dem an Position drei gesetzten Peter Nicol, der die Partie mit 11:8, 1!:9 und 11:3 gewann. 
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ben Garner einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2005